Lantpert (Lantbert) (von Lambert) ist der Name von

 Lantpert de Bavaria (~636– ~680),  Herzog in Baiern
 Lantbert von Lyon (~625–688), Bischof von Lyon, katholischer Heiliger
 Lantbert von Deutz († 1069), Hagiograph und Dichter
 Lantpert von Freising (~895–957), Bischof, katholischer Heiliger

Siehe auch:
 St. Lantpert, in München, Milbertshofen
 Pfarrkirche St. Lantpert, katholische Kirche im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld